Verdrag van Trianon, een vredesverdrag na de Eerste Wereldoorlog
Trianon (Frankfurt), een toren in Frankfurt am Main
Trianon (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Trianon Theater, een bioscoop in Leiden
Groot Trianon, een lustslot in de tuin van het Kasteel van Versailles
Klein Trianon, een lustpaviljoen in de tuin van het Groot Trianon
Trianon (plaats), dorp dat lag op het terrein waar het Groot en Klein Trianon werden gebouwd
Trianon (Lancen)